Giotto di Bondone, een Italiaanse kunstschilder en architect
Giotto (ruimtesonde), een ruimtevaartuig